Espadañas puede referirse a:
 El nombre común de la planta Iris germanica.
 El nombre común de la planta Typha latifolia.